Massalia est le nom en grec de la Marseille antique, une colonie grecque fondée par des Phocéens vers 600 avant J-C.
 (20) Massalia est un astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de toponyme

en:Marseille#Prehistory and classical antiquity